

Patronyme 

 Jean Thiriot (1590-1649), architecte lorrain.

Toponyme 

 , lac canadien d’Abitibi-Témiscamingue.

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien